Fujioka, la ville japonaise
 (12408) Fujioka, astéroïde de la ceinture principale
 Shuhei Fujioka (né en 1947), sculpteur japonais
 Fujioka Fujimaki, duo japonais de musique folk

Homonymie de patronyme